Eos ou Éos est un nom qui peut désigner :
 Éos, dans la mythologie grecque,  une titanide personnifiant l’ ;
 Eos, un genre d'oiseau ;
 Eos, un journal hebdomadaire de géophysique publié par l'Union américaine de géophysique ;

Sigles 
EOS est un sigle qui peut désigner :
 Énergie Ouest Suisse, une holding de production et de distribution d'énergie électrique en Suisse ;
 Electronique Optique Service, une société de réparation des appareils photo Canon ;
 EOS, un système d’imagerie radiologique qui repose sur les principes de chambre à fils ;
 École ouvrière supérieure, une école supérieure à Bruxelles faisant partie de la Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine ;
 Earth Observing System, un programme de la NASA.

Voir aussi 
 Canon EOS, une gamme d'appareils photos de marque Canon
 (221) Éos, un astéroïde
 EOS memory, une technologie de correction d'erreurs intégrée dans les modules SIMM
 EOS.IO, une blockchain et une cryptomonnaie
 Volkswagen Eos, un véhicule automobile coupé cabriolet du constructeur allemand Volkswagen
 Eos, un trois-mâts goélette de 2006